Grubeulepis är ett släkte av ringmaskar. Grubeulepis ingår i familjen Eulepethidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Grubeulepis